Локомотивное депо Волгоград
 Моторвагонное депо Волгоград
 Вагонное депо Волгоград